Manzanilla hedionda puede referirse a:
 el nombre común de la planta Anthemis cotula; o
 el nombre común de la planta Matricaria recutita.